Сан Антонио ел Порвенир има више значења:

 Сан Антонио ел Порвенир (Сан Кристобал де лас Касас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Антонио ел Порвенир (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику